Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров 2014 года проходил с 22 по 27 июля на стадионе имени Билла Хэйварда в Юджине, США. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1995 года рождения и моложе, выполнившие в течение квалификационного срока установленные нормативы и требования.

В соревнованиях принимали участие 1411 легкоатлетов из 153 стран мира, из них 757 мужчин и 654 женщины.

Результаты 
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 44 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 40 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 Страница соревнований на официальном сайте ИААФ
 Результаты соревнований на официальном сайте ИААФ

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Июль 2014 года
2014 год в Орегоне
Международные спортивные соревнования в Орегоне
Юджин
Международные соревнования по лёгкой атлетике в США
Чемпионаты мира в США